Another Life (album)
Another Life (televisieserie), een Netflix-Original
Another Life (1981), een televisieserie van CBN
Another Life (2001), een Britse film van Philip Goodhew
In another life